Гоголівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у декількох районах України.

 Гоголівська сільська рада — Запорізька область, Веселівський район
 Гоголівська сільська рада — Київська область, Броварський район
 Гоголівська сільська рада — Полтавська область, Шишацький район